Clemente Wenceslao de Sajonia (Wermsdorf, 28 de septiembre de 1739 - Marktoberdorf, 27 de julio de 1812) fue un príncipe alemán, hijo del príncipe elector y rey Augusto III de Polonia y de su esposa, la archiduquesa María Josefa de Austria. Fue miembro de la casa de Wettin.

Primeros años
Clemente fue el noveno hijo del elector Augusto III de Polonia (también rey de Polonia) y de su esposa, la archiduquesa María Josefa de Austria (hija del emperador José I de Austria y de Guillermina Amalia de Brunswick-Luneburgo).

Carrera militar y carrera eclesiástica
En 1760, Clemente se trasladó a Viena, donde entró en el ejército austriaco como mariscal de campo. Estuvo presente en la Batalla de Torgau (3 de noviembre de 1760), como teniente de mariscal de campo, pero tuvo que renunciar a la carrera militar, debido a su salud inestable y frecuentes quejas reumáticas. El 18 y 27 de abril de 1763 fue elegido obispo de Frisinga y Ratisbona, respectivamente, pero abandonó estas diócesis para el Arzobispado-Electorado de Tréveris y el Principado-Obispado de Augsburgo, en febrero y agosto de 1768, respectivamente, donde ya funcionaba como coadjutor desde 1764. En 1787 también recibió el príncipe preboste de Ellwangen. 

El 21 de septiembre de 1763, recibió las órdenes inferiores en Freising del obispo auxiliar Francisco de Werdenstein y la ordenación del subdiaconado. En Múnich, el príncipe obispo de Augsburgo, José de Hesse-Darmstadt, lo nombró sacerdote el 1 de mayo. En 1764 celebró en la Iglesia de San Miguel, su primera misa. El 10 de agosto de 1766 fue consagrado obispo en la Catedral de Frisinga.

El 21 de febrero de 1768 asumió el cargo de elector en Trier. Aunque la celebración fue modesta según sus deseos, fue recibido con campanas, disparos y redobles de tambores y entronizado al día siguiente. Una semana después viajó en barco a Coblenza, donde llegó al Deutsches Eck la tarde del 28 de febrero de 1768. De allí pasó al palacio residencial de Ehrenbreitstein. También aquí se había prohibido a sí mismo hacer costosas expresiones de alegría; "El amor de los súbditos debe ser su honor". El júbilo a su llegada fue correspondientemente grande. Gobernó el electorado de Coblenza-Ehrenbreitstein y desde 1786 desde el Castillo de Coblenza; permaneció en Trier sólo tres veces durante su reinado.

Gobierno 

Clemente tuvo una corte magnífica y construyó un palacio caro en Coblenza, donde trasladó su residencia del ruinoso Palacio de Philippsburg a Ehrenbreitstein en 1786. La música en particular se cultivó en su corte, y también hizo construir un teatro público (el actual Teatro Coblenza). Fue inaugurado el 23 de noviembre de 1787, el día del cumpleaños del elector, con la ópera Entführung aus dem Serail de Mozart. Dados los altos costos ocasionados por la construcción del castillo, Clemente tuvo apoyo en el asesor financiero de su hermana Cunigunda, Hofrat Franz-Joseph Schmitz, financista privado del teatro. A cambio, Schmitz recibió el título de primer director de "Comedia, Opera, Ball y Assembléehouses" y estaba exento del pago de impuestos. La princesa Cunigunda era la abadesa gobernante de Essen y Thorn, pero vivía principalmente en Coblenza en la corte de su hermano.

En los años 1783 a 1786, Clemente Wenceslao hizo colocar una tubería de agua desde Metternich sobre el puente del Mosela hasta el casco antiguo. Allí conducía a una torre de la muralla de la ciudad, que se convirtió en una torre de agua, desde la que se abastecía el castillo con agua fresca de manantial. En 1791 hizo construir una fuente de agua potable con un obelisco de 19 metros de altura para la población en Clemensplatz, que ahora está frente al teatro de la ciudad.

En Bertrich, dirigió la ampliación de la casa de baños electorales, que existía desde 1657, y la construcción de una posada para 60 huéspedes con 100.000 guldens. Quería ayudar a la piscina con los únicos baños termales de sal de Glauber en Alemania para lograr un repunte económico. Él mismo lo visitó como buscador de relevo en 1785 y 1787. 

Como arzobispo-elector, Clemente mejoró de modo considerable la educación pública, estableció varias organizaciones sin fines de lucro para la educación en general y la prosperidad y levantó un edicto de tolerancia en 1783. Aunque era una persona modesta que vivía con sencillez, reconstruyó Ehrenbreitstein en un magnífico palacio y habitó allí. Prohibió diversas procesiones y fiestas. 

Clemente disfrutaba de la caza y estableció un pabellón de caza en Mülheim-Kärlich, aunque se opuso a varias formas inhumanas de esta.

Mantenimiento de la corte 
La corte secular de Clemente Wenceslao fue extremadamente señorial. Hasta 520 personas trabajaron para él en las horas punta. Esto incluía un equipo de médicos, incluido su primer médico personal, Johannes Gottlob Haupt, a quien conocía desde su juventud en Sajonia. El primer médico personal fue asistido por otros tres médicos personales. Los médicos personales cuidaban al elector tanto en la corte como durante los viajes y también estaban disponibles para los sirvientes. Además de los médicos personales, había cuatro cirujanos de la corte al servicio del elector.

Clemente Wenceslao había regulado con precisión las tareas de su boca y cocineros de la corte. Sobre todo, se les exigía que consumieran alimentos con moderación. Se dice que el consumo de vino en la corte fue elevado; El vino que sobró de comer no se derramó, sino que se recogió y se almacenó como base de vinagre. Se dice que el consumo de cerveza ha sido bajo.

Las visitas y las fastuosas recepciones eran raras. Sin embargo, con motivo de la inauguración del nuevo Castillo de Coblenza el 23 de noviembre de 1787, se dice que 600 personas participaron en un baile después de un servicio solemne en la Liebfrauenkirche, en el que “todo en comida y bebida fue en abundancia”. En este día festivo, sin embargo, el elector también indultó a 32 prisioneros y distribuyó 2.000 florines a los necesitados en Coblenza y Ehrenbreitstein.

Leyes y edictos 
No contrario a las ideas de la Ilustración, promovió particularmente el sistema escolar en el Electorado de Tréveris y buscó elevar la educación y la prosperidad a través de un edicto de tolerancia (1783) y la creación de varias instituciones sin fines de lucro. Su actitud hacia los asuntos eclesiásticos era inestable: mantuvo a los jesuitas en el país incluso después de la disolución de la orden y protestó contra las reformas radicales de su primo José II en materia religiosa, pero protegió a Hontheim y en 1786 también exhibió la puntuación de Emser, que hizo la iglesia más independiente del Sacro Imperio Romano de Roma.

Dado que las peregrinaciones en muchas parroquias a veces degeneraron en supersticiones insostenibles y también se convirtieron en placeres mundanos, Clemente Wenceslao prohibió las procesiones que duraban más de una hora con la ley del 29 de noviembre de 1784. También se prohibieron las costumbres supersticiosas como la campana meteorológica. Asimismo, varios días festivos ya habían sido abolidos de antemano por ordenanza soberana episcopal.

El 30 de octubre de 1787, emitió una ordenanza soberana para mejorar la calidad de la viticultura local. Según esto, dentro de siete años el género de vides conocido como "Renano", que producía uvas con malas propiedades y demasiado ácido, debía ser exterminado y reemplazado por uvas "buenas", es decir Riesling. Este arreglo se implementó rigurosamente en todo el dominio del Elector de Tréveris. Solo en las zonas periféricas del territorio de Tréveris, como B. en el Alto Mosela cerca de Nittel, Wincheringen, Nennig, Besch y Perl, donde a menudo hay un condominio con Francia y el Ducado de Luxemburgo existía, esta orden no podía ser ejecutada directamente por las autoridades electorales de Tréveris.

Si bien la escolarización obligatoria ya se había introducido en Prusia en 1717, los niños de la diócesis bávara de Augsburgo continuaron asistiendo a la escuela primaria de forma voluntaria, y solo en invierno, hasta que Clemente Wenceslao hizo que la asistencia a la escuela fuera obligatoria para todos los niños bajo amenaza de castigo en 1786.

Revolución francesa

Clemente a menudo se hospedaba en Castillo de Kärlich (cerca de Coblenza), un pabellón de caza de los electores de Tréveris, aunque se dice que no era un fanático de la cruel caza en ese momento. En la capilla de este castillo consagró sacerdote el 10 de agosto de 1784 al estudiante de teología francés Francisco José Pey, quien el 3 de septiembre de 1792 junto con otros 190 sacerdotes murieron como mártires durante las masacres de septiembre en París.

Aterrado por el estallido de la Revolución Francesa, Clemente dejó todas las reformas y comenzó a gobernar de manera estricta. Le ofreció refugio a los miembros de la familia real francesa (Luis XVI era su sobrino y María Antonieta su prima segunda) y permitió que Coblenza se convirtiera en un centro de la monarquía francesa, de hecho, construyeron aquí su propio ejército (Armée de Condé). De septiembre al 21 de octubre de 1792, Clemente estuvo en su castillo de Kärlich antes de huir a Bonn bajo la presión de la revolución. Dos años más tarde, el ejército revolucionario francés destruyó el castillo de Kärlich. Mientras tanto, Clemente permaneció en Augsburgo y Oberdorf (desde 1898 Markt Oberdorf y desde 1953 Marktoberdorf) y regresó brevemente a Coblenza en 1793. Pero en 1794 tuvo que abandonar la ciudad nuevamente y huir a Sajonia con su hermana María Cunigunda, después de que el general Moreau también se mudara al sur de Alemania en 1796. El 7 de julio de 1801 regresó a Oberdorf. El elector supuestamente proporcionó medio millón de florines allí para reparar los daños de guerra.

Al igual que todo el arzobispado-electorado, Clemente se vio muy afectado por el éxito de las fuerzas revolucionarias, y debido al Tratado de Lunéville de 1801 perdió todas las tierras del electorado al oeste del río Rin, con la excepción de unos pequeños territorios pertenecientes a Tréveris.

En 1803, también los perdió, junto con el Príncipe-Obispado de Augsburgo y el Príncipe-provincia de la Abadía de Ellwangen, que fueron secularizados y anexados por los príncipes de Nassau-Weilburg, el Elector de Baviera y el Duque de Württemberg, respectivamente.

Últimos años

Clemente recibió una pensión de 100.000 florines y se retiró a Augsburgo. Murió en 1812 en la residencia episcopal de verano de Marktoberdorf, en la región de Allgäu, donde fue enterrado. Su hermana María Cunigunda, que estuvo con él hasta su muerte, se traslado a Dresde.

La tumba de Clemente se encuentra en una capilla construida en 1823 en la iglesia parroquial de Marktoberdorf. Su hermana y sobrina, la duquesa María Amalia de Palatinado-Zweibrücken, habían hecho campaña a favor de la construcción de la capilla. Su corazón está enterrado en la cripta de la antigua iglesia del monasterio de San Ulrico y Afra en Augsburgo.

Honores 

 El Clemensbrunnen en Coblenza lleva el nombre de su constructor desde 1791.

 En 1799, cambio de nombre del Regimiento Sajón Chevauleger CI de 1734/2 (ver también Ulanen # Alemania ) en "Príncipe Clemente".

 Denominación de Clemensplatz en Coblenza.

 El 21 de marzo de 1821, Schanzstrasse pasó a llamarse Clemensstrasse en Coblenza.

 Clementinum en Trier, el edificio del seminario de Trier que donó.

Otros 
Clara Viebig hizo de su vida el tema de su novela biografía Prinzen, Prälaten und Sansculottes (1931).

Curiosidades	
Según una leyenda, Clemente es el inventor de la bebida fría de pato, un ponche alcohólico que consiste esencialmente en vino y vino espumoso y se refina con un limón o bálsamo de limón. 

María Clementina de Austria (futura princesa heredera de Nápoles y Sicilia) recibió su nombre en su honor. La archiduquesa era hija de Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y la infanta María Luisa de España. María Luisa era su sobrina, hija de su hermana María Amalia de Sajonia.

Galería

Bibliografía 
 
 Dominicus, Alexander (1869) (en alemán). Coblenz unter dem letzten Kurfürsten von Trier Clemens Wenzeslaus. 1768–1794. Hölscher, Coblenza.
 Hausberger, Karl (1989) (en alemán). Geschichte des Bistums Regensburg, Bd. 2: Vom Barock bis zur Gegenwart, Ratisbona, pp.29–31.
 Just, Leo (1957) (en alemán) Clemens Wenzeslaus, Herzog zu Sachsen. En Neue Deutsche Biographie (NDB). Berlín: Band 3, Duncker & Humblot, ISBN 3-428-00184-2, S. 282 f.
 Kraus, Franz Xaver (1876) (en alemán) Clemens Wenzeslaus. En Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Leipzig: Band 4, Duncker & Humblot, S. 309–314.

Enlaces externos

Electores de Tréveris
Casa de Wettin
Nobles del siglo XVIII
Nobles del siglo XIX